Cadafaz pode referir-se a:
Geografia de Portugal
Cadafaz (Celorico da Beira) — freguesia do concelho de Celorico da Beira
Cadafaz (Góis) — freguesia do concelho de Góis
Cadafaz (Gavião) — aldeia do concelho de Gavião

Desambiguações de topônimos